El término goticismo puede hacer referencia a:

 la tendencia artística con elementos de arte gótico;
 el goticismo (Suecia), corriente de pensamiento que identifica a los antiguos suecos con los godos;
 el neogoticismo, corriente de pensamiento que considera a los reinos cristianos de la península ibérica herederos de la monarquía visigoda.